Лихтенфельс () — район в Германии, в  административном округе Верхняя Франкония Республики Бавария. Центр района — город  Лихтенфельс. Региональный шифр — 09 478. Регистрационные номера транспортных средств () — LIF, STE.

По данным на  (население) /  (территория):
 территория —  га;
 население  —  чел.;
 плотность населения —  чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —  м²/чел.

Административное устройство 
Район подразделяется на 11 общин.

Городские общины 
 Бад-Штаффельштайн (10 686)
 Бургкунштадт (6 926)
 Вайсмайн (4 821)
 Лихтенфельс (20 555)

Ярмарочные общины 
 Марктграйц (1 339)
 Марктцойльн (1 755)
 Эбенсфельд (5 690)

Общины 
 Альтенкунштадт (5 612)
 Михелау-ин-Оберфранкен (6 871)
 Редвиц-ан-дер-Родах (3 409)
 Хохштадт-ам-Майн (1 714)

Межобщинные территории 
 Брайтенгюсбахер-Форст () (2,40 км²)
 Майнеккер-Форст () (ликвидирована с 1 января 2000 года)
 Нойензоргер-Форст () (5,09 км²)

Объединения общин

Административное сообщество Редвиц-ан-дер-Родах 
 Марктграйц (1 339)
 Редвиц-ан-дер-Родах (3 409)

Административное сообщество Хохштадт-Марктцойльн 
 Марктцойльн (1 755)
 Хохштадт-ам-Майн (1 714)

Население

Достопримечательности 
 Монастырь Банц
 Базилика Фирценхайлиген

Примечания

Источники 
 Район Лихтенфельс: статистические сведения 
 Бавария 1840—1952: Историко-географический справочник по административно-территориальному делению, С. 296 Bayern 1840—1952: Historisches Gemeindeverzeichnis. Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952. In: Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192. München 1953, S. 296
 Общины Баварии по состоянию на 25 мая 1987 года (1840—1987), С. 184
 Верхняя Франкония: административно-территориальное деление
 Официальный справочник по АТД Баварии, 1973, C. 567

Внешние ссылки 
 Официальная страница

Районы Верхней Франконии